Bjälboättens lagmansgren, tidigare kallad folkungaättens lagmansgren, är i modern medeltidsgenealogisk litteratur beteckningar på de ättlingar till Magnus Minnisköld av Bjälboätten som antas härstamma från hans son Bengt Magnusson. Släktgrenens namn kommer sig av att den i minst tre generationer innehade lagmansämbetet i Östergötland. Ätten är utgrenad ur Bjälboätten.

Heliga Birgitta härstammade från lagmansgrenen via sin mor Ingeborg Bengtsdotter, dotter till Bengt Magnusson.

Medlemmar
Magnus Minnisköld (död 1208 eller 1210), lagman, gift med Ingrid Ylva (död 1251)
Bengt (död 1294), lagman, gift med Sigrid den fagra (död 1289)
Magnus (död 1263), lagman
Ingeborg (död 1314), gift med Birger Persson (Finstaätten)
Ramborg
Katarina (död cirka 1350), gift med Knut Jonsson (Aspenäsätten)
Ulfhild

Släkttavla

Referenser